Schneidewein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schneidewein (1510–1580), deutscher Jurist und Weimarer Kanzler
 Johann Schneidewein (1519–1568), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schneidewin